Иса Акпер оглы Габиббейли (; ) — азербайджанский ученый-литературовед. Депутат III, IV созыва Милли Меджлиса Азербайджана. Президент Национальной академии наук Азербайджана.

Биография 
Родился 16 октября 1949 года в селе Данзик Шарурского района Нахичеванской Автономной Республики. Окончил филологический факультет Нахичеванского государственного университета (дипломом с отличием) (1967—1971) и аспирантуру Института литературы им. Низами НАНА (1974—1978).

Доктор филологических наук, профессор. Член-корреспондент Ататюркского института культуры, языка и истории. 

Член Союза писателей Азербайджана и Союза журналистов Азербайджана. 

Заслуженный деятель науки Азербайджана. 

С 1971 года работал учителем в сельской средней школе в районе Шарур. С 1975 года — преподаватель, доцент и проректор Нахичеванского государственного университета. 

С 1996 по 2013 год ректор Нахичеванского государственного университета.

С 2001 года член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана.

С апреля 2013 года — действительный член и вице-президент Национальной академии наук Азербайджана и директор Института литературы им. Низами.

С 28 декабря 2019 года — первый вице-президент по гуманитарным и общественным наукам НАНА.

С 1996 года — член партии «Ени Азербайджан». 

Депутат парламента Нахичеванской Автономной Республики первого и второго созыва.

Депутат III, IV созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики (2005—2010). Был членом комиссии парламента по науке и образованию, председателем комиссии Милли Меджлиса по науке и образованию, членом межпарламентских групп Азербайджан—Бельгия, Азербайджан—Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан—Пакистан, Азербайджан—Япония.

С 25 октября 2022 года — президент Национальной академии наук Азербайджана.

Научная деятельность 
 Окончил аспирантуру Института литературы им. Низами по специальности «Теория литературы» (1974-1978). Тема кандидатской диссертации: «Романтическая лирика Азербайджана в начале XX века» (1980). Там же окончил докторантуру по специальности «История азербайджанской литературы». Тема докторской диссертации: «Джалил Мамедгулузаде: среда и современники»;
 С 2001 года член-корреспондент НАНА (специальность: Азербайджанская литература). С 2003 года действительный член НАН (специальность: Литературоведение).
 В 2006 году активно участвовал в деятельности Международной академии информатизации при ООН. В 2010 году был избран академиком Американского биографического института.
 Автор 12 монографий, 1 учебника для средней школы, 2 учебников, 28 брошюр.
 Работы также опубликованы на английском, французском, русском, турецком, арабском, персидском, урду, болгарском, венгерском, литовском и других языках.
 Исследовательские интересы связаны с историей азербайджанской литературы. Совершил ряд зарубежных поездок в США, Великобританию, Китай, Францию, Россию, Турцию, Германию, Южную Корею, Испанию, Иран, Ирак, Болгарию, Австрию, Египет, Тунис, Украину, Пакистан, Венгрию и некоторые другие страны. Выступал с докладами на конференциях, международных симпозиумах и конгрессах
 Автор 89 книг, 1428 статей и 212 статей изданных за рубежом.

Научные достижения 
 Изучение этапов и проблем азербайджанской литературы XIX—XX вв. Джалила Мамедгулузаде, Мухаммеда Таги Сидки, Эйнали бей Султанова, наследия Мухаммеда Ага Шахтахтинского;
 Изучение теоретических проблем и романтической поэзии; Концепция развития азербайджанской литературы; Теоретические исследования сатиры; Актуальные проблемы теории литературы.

Должности 
 Проректор по научной работе Нахичеванского государственного университета (1991—1996);
 Ректор Нахичеванского государственного университета (1996—2013);
 Директор Института литературы им. Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана (2013);
 Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (2013).
 Первый вице-президент Национальной академии наук Азербайджана по гуманитарным и общественным наукам (2019)

Членство в международных научных организациях 
 Член-корреспондент организации культуры, языка и истории Ататюрка (1999)
 Член комиссии государственных премий Азербайджана по науке, технике, архитектуре, культуре и литературе
 Член Координационного совета Съезда азербайджанцев мира (2001)
 Действительный член Международной академии информатизации при Организации Объединенных Наций (2006)
 Член редакционной коллегии Международного научного журнала, издающегося в Москве (2008)

Общественная деятельность 
 1998—2005 — член высшей ассамблеи Нахичеванской Автономной Республики
 С 2005 года — член Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
 С 2013 года — председатель комиссии Национальной академии наук Азербайджана.
 С 2015 года — председатель комитета Милли Меджлиса по образованию и науке.
 С 2015 года — председатель комиссии Милли Меджлиса по топонимии.
 Главный редактор журнала «Новости» Национальной академии наук Азербайджана
 Главный редактор журналов Института литературы им. Низами Гянджеви: «Литература», «Поэтика», «Литературные отношения»
 Председатель диссертационного совета Института литературы им. Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана
 Член политического совета партии «Ени Азербайджан»
 Член Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма

Награды 
1999 год — Почетный орден Министерства образования.

1999 год — Почетное звание Заслуженного деятеля науки Азербайджанской Республики.

1999 год — звание «Почетный друг» Университета Анкары.

2001 год — Признан «Человеком года» Американским биографическим институтом.

2004 год — награжден «Üstün hizmət Baratı» Ассоциации турецкого языка.

2007 год — орден Славы.

2009 год — орден Чести.

2009 год — награжден Международной академией информатизации «Заведующий научным руководством по развитию современной азербайджанской литературы и литературы в XIX—XX веках».

2009 год — премия в области культуры и искусства Турции.

2009 год — награда от Турецкого фонда культуры и искусства Хусейна Гази.

2009 год — Почетный орден Высшей ассамблеи Нахичеванской Автономной Республики.

2009 год — почетный председатель высшей ассамблеи Нахчыванской Автономной Республики.

2009 год —  Почетный орден Национальной академии наук Азербайджана.

2009 год — Международная премия Академии информатизации «Руководитель научного направления развития азербайджанской литературы XIX—XX веков и современной научно-художественной идеи в Азербайджане».

2013 год — «The Name in Science Award» («Премия имени в науке»).

2015 год —  медаль «Культура Устада Шахрияра».

2017 год — «Медаль чести» от ILESAM в Турции.

Примечания 

Члены Союза журналистов Азербайджана